Miejscowości w USA:
 Jerome – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Yavapai
 Jerome – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
 Jerome – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Jerome
 Jerome – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Jerome – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
Gminy w USA:
 Jerome (ang. Jerome Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gove
 Jerome (ang. Jerome Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Jerome (ang. Jerome Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Union
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Jerome (ang. Jerome County) – w stanie Idaho
Osoby:
 Cameron Jerome – angielski piłkarz
 Harry Jerome – kanadyjski lekkoatleta, sprinter
 James Jerome – kanadyjski polityk i prawnik, były przewodniczący (spiker) kanadyjskiej Izby Gmin
 Jeanette Jerome – matka byłego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla
 Jerome K. Jerome – angielski pisarz dziewiętnastowieczny
 Jessica Jerome – amerykańska skoczkini narciarska
Angielskojęzyczna forma imienia Hieronim:
 Jerome S. Bruner – amerykański psycholog
 Jerome Robbins – amerykański choreograf i reżyser
 Jerome Damon – południowoafrykański sędzia piłkarski
 Jerome George Hanus – amerykański duchowny katolicki
 Jerome Haynes – jamajski gitarzysta
 Jerome Karle – amerykański fizyko-chemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii
 Jerome Kern – amerykański kompozytor muzyki rozrywkowej
 Jerome David Salinger – amerykański pisarz, autor książki Buszujący w zbożu

Zobacz też 

 Geronimo
 Jeroen
 Jeronimas
 Jérôme